Arnuwanda es el nombre de tres reyes hititas:

 Arnuwanda I.— Rey hitita, sucesor y corregente de .
 Arnuwanda II.— Rey hitita, hijo y sucesor de Suppiluliuma I.
 Arnuwanda III.— Rey hitita, hijo y sucesor de Tudhaliya IV.